

Єжовське сільське поселення — сільське поселення, Кіквідзенський район, Волгоградська область
 Єжовське сільське поселення — сільське поселення, Медведевський район, Марій Ел